Е́ріка Е́ллісон (;  1 жовтня 1984 року, Паскагула, Міссісіпі, США) — американська модель і акторка. Стала Кішечкою місяця журналу Penthouse у січні 2007 року та Кішечкою року 2008 року .

Примітки

Посилання 
 
 

Уродженці Міссісіпі
Американські порноакторки
Американські жінки-моделі
Penthouse Pets